, un affluent de l' ;
 , un affluent de l'Ems ;
 , un affluent de l' () ;

 Aabach, un affluent de l'Aar ;
 , une rivière qui s'écoule dans le lac de Greifen.